Hohe Domkirche St. Peter steht für:

 Hohe Domkirche St. Peter zu Trier, siehe Trierer Dom
 Hohe Domkirche St. Petrus, siehe Kölner Dom

Siehe auch:

 Petersdom (Basilica Papale di San Pietro in Vaticano)